The Terminator é uma franquia cinematográfica que envolve alguns títulos para cinema e televisão, como:

Os filmes

A série para televisão

Terminator: The Sarah Connor Chronicles (2008), produzida pela FOX e apresentada no Brasil pelo Warner Channel.

Ver também
Sarah Connor
John Connor (Terminator)

Desambiguação